Niemcy:
 Reni – dolnoniemiecka nazwa miasta Rheine w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia, w powiecie Steinfurt

Ukraina:
 Reni – miasto

Osoby:
 Guido Reni – włoski malarz
 Reni Jusis – polska wokalistka

Inne:
 (1792) Reni – planetoida